Нижче наведено список населених пунктів повіту Ілфов, Румунія.

Ілфов